Hugo Sánchez Márquez (Mexikóváros, 1958. július 11. –) mexikói labdarúgó, többek között az Atlético Madrid és a Real Madrid csatára.

Pályafutása 

Pályafutását Mexikóban kezdte, igazi hírnevet azonban Spanyolországban szerzett magának: 5-ször nyert spanyol bajnokságot, kétszer kupát, a Real Madrid csapatával UEFA-kupát. 1985 és 1990 között 5-ször volt spanyol gólkirály.

Pályafutása statisztikái

Galéria

Források

Külső hivatkozások 
 Profil, statisztika
 Hugo Sánchez
 Nemzetközi mérkőzései

1958-ban született személyek
Élő személyek
Mexikói labdarúgók
Labdarúgócsatárok
A Real Madrid labdarúgói
Az Atlético Madrid labdarúgói
Az UNAM Pumas labdarúgói
A Club América labdarúgói
Az Atlante labdarúgói
A Celaya labdarúgói
A Rayo Vallecano labdarúgói
A Dallas labdarúgói
A La Liga labdarúgói
Az 1978-as világbajnokság labdarúgói
Az 1986-os világbajnokság labdarúgói
Az 1994-es világbajnokság labdarúgói
Mexikói labdarúgóedzők
Az UD Almería vezetőedzői
A La Liga edzői
Mexikóvárosiak